Вингејт има више значења:
 Вингејт (Индијана)
 Вингејт (Северна Каролина)